


Lista de mai jos conține localitățile din județul Suceava.

Vezi și 
Județele României

Suceava
Localități
 Listă, Localități